Сереженков — фамилия и топоним:

 Сереженков, Евгений Николаевич — российский футболист.
 Сереженков, Станислав — российский автогонщик.

 Сереженков — хутор в Калачеевском районе Воронежской области.